Il Minor Planet Center lo accredita per la scoperta dell'asteroide 243491 Mühlviertel, effettuata il 20 ottobre 2009.

Note 

Scopritori di asteroidi